GPSG steht als Abkürzung für:

 Generalized Phrase Structure Grammar, eine Grammatiktheorie
 das frühere deutsche Geräte- und Produktsicherheitsgesetz

Abkürzung